Rejon krasiłowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu chmielnickiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923 z części obszaru dawnych powiatów starokonstantynowskiego oraz zasławskiego. Ma powierzchnię 1180 km² i liczy około 61 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Krasiłów.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 1 osiedlowa rada i 35 silskich rad, obejmujących w sumie 93 miejscowości.

Miejscowości rejonu

Przypisy